Johann Mantel ist der Name folgender Personen:

* Johann Mantel I. (~1468–1530), deutscher reformierter Theologe und Reformator
 Johann Mantel II. (~1495–1542), deutscher lutherischer Theologe